Charles J. Jenkins
 Charles Jenkins (sprinter)
 Charles Jenkins (koszykarz)